Алекса́ндр Ю́рьевич Зубко́в (род. 10 августа 1974 года, Братск, Иркутская область, СССР) — российский бобслеист и саночник, серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в четвёрках и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в двойках, чемпион мира 2011 года в двойках, четырёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Майор ВС РФ (2014). Бывший президент Федерации бобслея России.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр, выиграл золото в двойках и четвёрках, но затем был лишён обеих наград за применение допинга. 24 ноября 2017 года решением комиссии МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение отменено и заменено отстранением на один олимпийский цикл.

Биография 

С 12 лет начал заниматься санным спортом. В течение нескольких лет Александр был учащимся СДЮШОР г. Братска (в настоящее время — СДЮСШОР «Олимп»), в октябре 2002 года перешёл в Школу высшего спортивного мастерства (ШВСМ) г. Иркутска.

Первым тренером спортсмена была Елена Карабанова (санный спорт), вторым — Людмила Антоненко (санный спорт), Колоедов (санный спорт, бобслей). Александр Зубков — дважды мастер спорта международного класса: по санному спорту (1994) и бобслею (2000 г.). В 2003 году Зубкову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». На протяжении последних 23 лет является членом сборных команд России по санному спорту (1990—1999 годы) и бобслею (1999 — по настоящее время).

4-кратный призёр чемпионатов мира 2003, 2005 и 2008 годов, вице-чемпион Олимпиады 2006 года в Турине в экипажах четвёрок, неоднократный чемпион Европы.

7-кратный обладатель Кубка мира по бобслею:
 в экипажах четвёрок (2004/05, 2005/06. 2008/09. 2011/12 и 2012/2013),
 в комбинированном зачёте двоек и четвёрок (2008/09),
 в экипажах двоек (2010/11).

До того, как заняться бобслеем, Зубков был саночником, становился чемпионом мира среди юниоров и участвовал в Олимпиаде-1998 в Нагано, где занял 20-е место на одноместных санях. Занимался Александр санным спортом с 1984 года по 1999 год. Лучшие результаты в санном спорте показал в 90-е годы:
1990 — Первенство СССР — 1 м. (1-мест.),
1991 — Кубок СССР — 1 м. (2-мест.),
1992 — Кубок СНГ — 1 м. (2-мест.), 2 м. (1-мест.),
1995 — Кубок России — 1 м. (2-мест.),
В 1994, 1997, 1999 гг. становится чемпионом России в одноместных санях.
В 1994 году в двухместном экипаже с Данилом Чабаном становится Чемпионом мира по санному спорту среди молодежи в Австрии (город Иглс).
В 1998 году принимал участие в XIX зимних Олимпийских играх в г. Нагано (Япония).

С 1999 по 2014 год Зубков занимался бобслеем.   В 1996 году у Александра родилась дочь, Елизавета. Лучшие результаты в этом виде спорта:
 2000 — Чемпионат мира по боб-стартам — бронза (4-мест.), чемпионат России — серебро (2-мест.), золото (4-мест.),
 2001 — Чемпионат мира по боб-стартам — бронза, чемпионат России — золото (2-мест.), серебро (4-мест.),
 2002 — XIX зимние Олимпийские игры, г. Солт-Лейк-Сити (США) — 16-е место (4-мест.), 18-е (2-мест.),
 2003 — Чемпионат мира, Лейк-Плэсид (США) — 3-е место,
 2014 — двукратный чемпион XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (лишён наград в 2017).

В 2005 году экипаж-четверка в составе Александра Зубкова (пилот), Сергея Голубева, Алексея Селиверстова и Дмитрия Степушкина (разгоняющие) становится победителем Кубка Мира (7 этапов); в двухместном бобе Зубков и Степушкин занимают третье место.

27 февраля 2005 г. в г. Калгари (Канада) на чемпионате мира экипаж становится вторым. Это высшее достижение российских бобслеистов на чемпионатах мира.

10-11 декабря 2005 г. в г. Иглс (Австрия) на 3 этапе Кубка мира стал победителем в двухместном экипаже и серебряным призёром в четырёхместном экипаже.

В 2005 году Александр признан лучшим спортсменом года Иркутской области.

28-29 января 2006 года Александр Зубков и Алексей Воевода выиграли заключительный этап Кубка мира по бобслею, установив новый рекорд трассы в немецком Альтенберге. В итоговой классификации Кубка мира Александр стал серебряным призёром. В четырёхместном экипаже Александр стал победителем в общем зачете Кубка Мира по бобслею.

В 2006 году на Олимпийских играх в Турине стал серебряным призёром в четверке по бобслею.

В 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере стал бронзовым призёром в двойке по бобслею.

В августе 2010 объявил о завершении карьеры. Он получил предложение от губернатора Иркутской области, занять пост министра спорта Иркутской области, которое спортсмен принял. Но затем передумал и вернулся в большой спорт.

По итогам Кубка мира сезона 2010/2011 впервые в карьере стал победителем в соревнованиях двоек. В четвёрках занял третье место. В комбинированном зачёте двоек и четвёрок показал второй результат.

На чемпионате мира 2011 года впервые в истории российского бобслея выиграл золотую медаль в двойках.

5 февраля 2014 года был выбран в качестве знаменосца сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.

17 февраля 2014 года  получил золото в соревнованиях двоек (вместе с Алексеем Воеводой) на Олимпийских играх в Сочи (лишён в 2017).

23 февраля 2014 года  получил золото в соревнованиях четверок на Олимпийских играх в Сочи (лишён в 2017).

В октябре 2014 года в возрасте 40 лет заявил о завершении спортивной карьеры и о намерении стать тренером.

27 марта 2018 года Александр Зубков заявил, что планирует идти на выборы президента Федерации бобслея России, и дальше продолжать работу на этом посту.

17 июля 2018 года Александр Зубков переизбран на пост президента Федерации бобслея России.

8 сентября 2019 года Александр Зубков принял участие в выборах мэра г. Братска в качестве кандидата от партии "Справедливая Россия" и занял второе место с результатом 16,73% голосов.

Дисквалификация 
24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета, за нарушение антидопинговых правил, лишён двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

1 февраля 2018 г. решением Спортивного арбитражного суда (CAS) пожизненное отстранение отменено и заменено на отстранение на  одни Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Летом 2018 Зубков обжаловал это решение в Мосгорсуде, который в ноябре того же года отказал в признании решения CAS на территории России. Тем самым на территории России Зубков де-юре считается олимпийским чемпионом и может сохранять пожизненную  президентскую стипендию для олимпийских медалистов.

Награды и спортивные звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 февраля 2014) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
 Орден Дружбы (22 февраля 2007) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 марта 2010) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени (Минобороны, 2014) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года
 Медаль «За отличие в военной службе» I степени (Минобороны, 2017)
 Заслуженный мастер спорта России (2003)
 Орден Славы III степени (Мордовия, 2014)
 Почётный гражданин Братска (28 августа 2006)

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2010 года
 Профиль на Sports Reference 
 Александр Зубков на сайте ЦСКА
 Александр Зубков на сайте администрации г. Братска 8

Бобслеисты России
Чемпионы России по санному спорту
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы Европы по бобслею
Заслуженные мастера спорта России
Спортсмены нескольких видов спорта
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Почётные граждане Братска
Обладатели Кубка мира по бобслею
Майоры (Российская Федерация)
Лауреаты премии «Своя колея»
Бобслеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Спортивные функционеры России
Кавалеры Ордена Славы (Мордовия)